Анабиоз:

 Анабиоз — состояние живого организма, при котором жизненные процессы (обмен веществ и др.) настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления жизни
 Анабиоз — телефильм, 9 серия 6 сезона сериала «За гранью возможного».
 Анабиоз: Сон разума — компьютерная игра в жанре survival horror\шутер от первого лица
 Анабиоз (литературный проект) -  межавторская серия фантастических романов